Secretaría de Aeronáutica puede referirse a:
 la Secretaría de Aeronáutica de Argentina, creada en 1945; o
 la Secretaría de Estado de Aeronáutica de Argentina, creada en 1958.